(Kolbermoor, 1984. augusztus 1. –) világbajnok német válogatott labdarúgó. Testvére, Tobias a német harmadosztályban szereplő VfB Lübeck játékosa. Felesége Ana Ivanović korábbi világelső szerb teniszező.

Pályafutása 
Az 1984. augusztus 1-jén Kolbermoorban született holland származású középpályás még nem volt 21 éves, amikor kétszeres német bajnoknak mondhatta magát. Az Oberaudorf és a Rosenheim csapatának érintésével 1998-ban került Münchenbe, a juniorok "B" csapatával, illetve egy évvel később az a juniorok "A" csapatával (a fináléban a Bayern München a VfB Stuttgart korosztályos csapatát verte meg 4–0-ra, Schweinsteiger négy gólpasszával) német bajnok lett. 2003-ban és 2005-ben már a felnőttekkel ünnepelhette a bajnoki címet.

A berobbanást Franz Beckenbauernek is köszönhette, az elnök ugyanis a sportszakmailag az értékelhetetlent súroló, 2002 őszén bemutatott produkció láttán fiatalítást sürgetett. Ottmar Hitzfeld vezetőedző megfogadta a tanácsot és Schweinsteigernek mindössze két közös edzés után bizalmat szavazott a RC Lens elleni - a már kiesett bajorok számára tét nélküli - Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Az ifjú középpályás gólpasszal hálálta meg a lehetőséget. Nem egészen négy héttel később a VfB Stuttgart ellen bemutatkozott a Bundesligában is, tavaszra már kihagyhatatlan tagja volt a Bayern kezdő tizenegyének.

Válogatottban 
2004 júniusában mutatkozott be a felnőtt válogatottban a Magyarország ellen elvesztett barátságos mérkőzésen. Egy évvel később, június 8-án szerezte első gólját a válogatottban, amely 2–2-es döntetlent ért el Oroszország ellen. A 2008-as Európa-bajnokságon a Horvátország elleni mérkőzésen piros lapot kapott, emiatt nem léphetett pályára az utolsó csoportmérkőzésen. Tagja volt a 2010-es világbajnokságon bronzérmet szerző német csapatnak. Az Argentína ellen 4–0-ra megnyert negyeddöntőben kitűnő játékának és két gólpasszának köszönhetően a mérkőzés emberének választották. 2016. július 29-én bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól.

Sikerei, díjai

Klubokban

Bayern Müchen junior csapat
U17 Bundesliga: 2001
U19 Bundesliga:2002

Bayern München II
Regionalliga Süd: 2003-2004

Bayern München
 Bundesliga: 2002–2003, 2004–2005, 2005–2006, 2007–2008, 2009–2010, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015
DFB-Pokal: 2002–2003, 2004–2005, 2005–2006,2007–2008, 2009–2010, 2012–2013, 2013–2014
DFL-Ligapokal: 2004, 2007
DFL-Supercup: 2010, 2012
UEFA-bajnokok ligája: 2012–2013
UEFA-szuperkupa: 2013
FIFA-klubvilágbajnokság: 2013

Manchester United
FA Kupa: 2015–16
FA Community Shield: 2016
 Ligakupa győztes:2016–2017

Válogatottban

Németország
Labdarúgó-világbajnokság:
Aranyérmes: 2014
Bronzérmes: 2006, 2010
Konföderációs kupa: 2005
Labdarúgó-Európa-bajnokság:
Ezüstérmes:2008
Bronzérmes:2012, 2016

Egyéni elismerések 
 Az év német labdarúgója: 2011
 Az év embere a német labdarúgásban a Kicker szavazásán: 2010
 Bambi-díj a zsűri tiszteletdíja (2016)

Statisztika
2016 március 20

Válogatottban
2016 július 07

Jegyzetek

Források

További információk 
 Profil a Bayern München hivatalos honlapján 

Német labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az FC Bayern München II labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
A 2004-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
1984-ben született személyek
Müncheniek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Német bajnok labdarúgók
Holland származású németek
A Manchester United labdarúgói
Élő személyek
A Chicago Fire labdarúgói